VLR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vallenar (Cile)
 VLR – Visitor Location Register